Уйская волость — название административно-территориальных единиц в Российской империи и в раннем РСФСР:

 Уйская волость — волость в Фёдоровском уезде Кустанайской губернии.
 Уйская волость — волость в Каинском уезде Томской губернии.